Петухово — обезлюдевший населённый пункт (железнодорожный разъезд) в Томском районе Томской области России. Входит в состав Богашёвского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на юго-востоке Томской области, в лесной местности.

История 
По решению Томского облисполкома от 10 января 1961 года № 19, населённый пункт, как и другие населённые пункты бывшего Петуховского сельсовета, вошёл в состав Богашёвского сельского совета.

Постановлением Главы Администрации Томского района от 14 апреля 1997 года «О реформировании органов местного самоуправления» включён в Богашёвский сельский округ, образованный в границах Богашевской и Петуховской сельских администраций.

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ, железнодорожный разъезд вошёл в состав учреждённого муниципального образования Богашёвское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Платформа Петухово Томской железнодорожной ветки.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Томского района